Ingenieur - een hooggeschoold technicus, vernufteling is een niet (geheel) ingeburgerd synoniem
 De Vernufteling - een nederlandse prijs voor ingenieurs